TEA ou Tea peuvent désigner :

Toponymes 
 Tea, rivière espagnole ;
 , rivière brésilienne.

Sociétés et agences 
 , agence gouvernementale américaine ;
 Trans European Airways, ancienne compagnie aérienne basée en Belgique, disparue en 1991 ;
 Trenes Especiales Argentinos, ancienne société anonyme argentine de chemin de fer.

Chimie 
 Tétraéthylammonium, ion faisant partie des ammoniums quaternaires ;
 triéthylamine, composé chimique, fréquemment rencontrée en chimie organique.

Informatique 
 Tea, langage de programmation Java ;
 Tiny Encryption Algorithm,  algorithme de chiffrement ;
 Technique d'évasion avancée, en informatique.

Autres 
 , laser inventé dans les années 1960 ;
 Themed Entertainment Association, association dans l'industrie du divertissement thématique ;
 (453) Tea, astéroïde.

Voir aussi 
 

Éponyme d'un objet céleste